Taylorsville kan avse:

Geografi

USA 
 Taylorsville, Kalifornien
 Taylorsville, Georgia
 Taylorsville, Indiana
 Taylorsville, Kentucky
 Taylorsville, Mississippi
 Taylorsville, North Carolina
 Taylorsville, Utah

Se även 
 Taylorville